Главни чланак: Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011.

Браниоци титуле су били американци Боб и Мајк Брајан. Они су испали већ у првом колу од Иве Карловића и Френка Мозера.

Јирген Мелцер и Филип Печнер су освојили титулу победивши у финалу пољски пар Маријуш Фирстенберг, Марћин Матковски са 6:2, 6:2

Носиоци 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан (прво коло)
  Макс Мирни /  Данијел Нестор (друго коло) 
  Микаел Љодра /  Ненад Зимоњић (треће коло)
  Махеш Бупати /  Леандер Паес (четвртфинале)
  Рохан Бопана /  Ајсам-ул-Хак Куреши (полуфинале)
  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (финале) 
  Роберт Линдстет /  Орија Текау (четвртфинале)
  Ерик Буторац /  Жан-Жилијен Ројер (друго коло)

<ol start="9">
  Јирген Мелцер /  Филип Печнер (Победници)
  Кристофер Кас /  Александер Пеја (прво коло)
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек (прво коло)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес (друго коло)
  Марсел Гранољерс /  Марк Лопез (треће коло, повукли се)
  Едуардо Шванк /  Хуан Игнасио Чела (друго коло)
  Марк Ноулс /  Гзавје Малис (треће коло)
  Скот Липски /  Раџив Рам (прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — жене појединачно
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — женски парови
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011.
Тенис 2011.